Capellani est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Albert Capellani (1874–1931), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français ;
 Paul Capellani (1877–1960), acteur de théâtre et de cinéma français, frère du précédent ;
 Roger Capellani (1905–1940), réalisateur français, neveu des précédents.

Notes et références